Gourd est un patronyme porté notamment par :

 Abdellah Boulkhair El Gourd (né en 1947), musicien et guérisseur marocain ;
 Alphonse Gourd (1850-1925), homme politique français ;
 Antoine Gourd (1789-1878), homme politique français ;
 David Gourd (1885-?)? financier, marchand et homme politique fédéral du Québec ;
 Émilie Gourd (1879-1946), journaliste et féministe suisse ;
 Jean-Jacques Gourd (1850-1909), philosophe et professeur d'université suisse ;
 Robert Gourd (né en 1933), administrateur, manufacturier et homme politique fédérale du Québec.